Dům U Tří králů může být:

Dům U Tří králů (Karoliny Světlé) – dům čp. 284 na Starém Městě v Praze v ulici Karoliny Světlé č. 22
Dům U Tří králů (Celetná) – dům čp. 602 na Starém Městě v Praze v Celetné ulici č. 3
staré jméno domu U Finků – čp. 509 na Starém Městě v Praze, Havelská č. 7
jeden z původních domů na místě dnešního Pálffyho paláce na Malé Straně v Praze
jeden z původních domů na místě dnešního Morzinského paláce na Malé Straně v Praze
Dům U Zlaté hvězdy, zvaný také U Tří králů nebo U Tří horníků – dům čp. 171 v Praze na Hradčanech, Radnické schody č. 1